LIDS kann stehen für:

Low Impact Docking System: ein Kopplungssystem für Raumschiffe
LIDs: Light-Weight Documentation of Experiences, ein Modell zur systematischen Software-Prozessverbesserung

Abkürzung